Сифортские хайлендеры или Сифортские горцы (), полное название Сифортские хайлендеры (Россширские энтузиасты, полк герцога Олбани) () — британский линейный пехотный полк, личный состав которого набирался из Северного Хайленда (Шотландия). Полк существовал в 1881—1961 годах и принял участие в обеих мировых войнах и других конфликтах. В 1961 году объединён с полком  в полк , а в 1994 году тот полк объединился с Гордонскими хайлендерами в отряд . Итоговым последующим объединением стало создание .

История

Образование 

Полк был создан в 1881 году после объединения  и , состоявшегося в рамках  в Британской армии. Имя присвоили по титулу , основавшего 72-й пехотный полк. Изначально носивший название Сифортские хайлендеры (Россширские энтузиасты) полк по указу королевы Виктории от 22 ноября 1881 года включил в своё название и полк герцога Олбани ().

1-й батальон полка принял боевое крещение в  в 1882 году во время англо-египетской войны, а его следующая командировка состоялась в 1896—1898 годах, когда батальон оккупировал Крит в 1897 году и , участвуя в  в апреле 1898 года и в при Омдурмане в сентябре 1898 года. Позже перешёл в Каир, с конца 1902 года нёс службу в индийском  (ныне округ Аджмер, штат Раджастхан.

2-й батальон нёс службу в Северо-Западной провинции Индии, участвуя в  летом 1888 года и весной 1891 года и в  весной 1895 года. В ноябре 1899 года отправлен в Южную Африку для борьбы против буров, однако понёс большие потери в боях у Магерсфонтейна и Пардеберга. 3-й батальон ополчения, ранее известный как Ополчение хайлендских стрелков (), был образован в конце 1899 года и в феврале 1900 года отправился в Египет, где был уже 1-й батальон.

В 1908 году после реорганизации добровольческих батальонов в  и ополчения (милиции) в  в полку в итоге появились один резервный батальон (3-й) и три территориальных батальона — 4-й Россширский (Ферри-роуд, Дингуолл), 5-й Сазерлендский и Кэйтнесский хайлендеров (Олд-Бэнк-роуд, Голспи) и 6-й Морейширский (Купр-парк, Элджин).

Первая мировая война

Регулярные войска 

На момент начала Первой мировой войны 1-й батальон полка Сифортских хайлендеров находился в Индии, в октябре 1914 года он высадился в Марселе в составе Дехрадунской бригады 7-го Меерутского военного округа и принял участие в . В декабре 1915 года 1-й батальон отправился в Месопотамию, где участвовал в обороне Эль-Кута в том же месяце и штурме Багдада в марте 1917 года; в январе 1918 года отправился в Палестину.

2-й батальон находился в лагере  и высадился в Булонь-сюр-Мер в составе  и  в августе 1914 года, приняв участие в боях за Ле-Като в августе, на Марне и на Эне в сентябре и  в октябре того же года. В апреле 1915 года батальон сражался при Ипре, осенью 1916 — на Сомме, в апреле 1917 — при Аррасе, осенью 1917 — при Пашендейле, в апреле 1918 — на Лисе, после чего участвовал в прорыве Линии Гинденбурга. Войну закончил в Пикарди.

Территориальные силы 
1/4-й батальон хайлендеров Росса высадился в Гавре в ноябре 1914 года в составе  51-й пехотной дивизии для участия в боях на Восточном фронте. В мае 1915 года к нему присоединились 1/5-й Сазерлендский и Кэйтнесский батальон и 1/6-й Морейширский батальон.

Новая армия 
В мае 1915 года в Булонь-сюр-Мер высадились 7-й служебный батальон из   и 9-й служебный батальон как часть сапёрного батальона той же дивизии, в июле — 8-й служебный батальон из  . В августе 1916 года в Салониках высадился 1-й гарнизонный батальон  .

Межвоенные годы 
В 1921 году 1-й батальон участвовал в поддержании общественного порядка в Кауденбите и в  во время забастовки шахтёров. В 1933 году переброшен в Палестину, в 1937 году — в Гонконг. 2-й батальон с 1918 года нёс службу в Индии, участвуя в подавлении  в Северо-Западной провинции Индии в 1930 году, а с 1932 года служил в Палестине.

Вторая мировая война 

Война застала 1-й батальон в Китае, и тот в ноябре 1940 года был переброшен в Британскую Малайю, приняв участие в Бирманской кампании. С мая 1942 года в составе  . 2-й батальон отправился воевать во Францию октябре 1939 года в составе  51-й пехотной дивизии Британских экспедиционных сил, в июне 1940 года разгромлен под Сен-Валери-ан-Ко (абсолютно та же участь ждала 4-й батальон из той же бригады).

2-й батальон был создан из остатков разгромленной 152-й пехотной бригады 51-й пехотной дивизии и продолжил службу на Ближнем Востоке, приняв участие во втором сражении при Эль-Аламейне, Тунисской кампании и Сицилийской операции. В конце 1943 года вся 51-я пехотная дивизия отправилась в Великобританию, откуда в июне 1944 года отправилась для участия в крупномасштабной операции «Оверлорд» и последующих малых операциях «» и «» (захват Гавра). 2-й батальон позже участвовал также в Маас-Рейнской, Рейнской и Центрально-Европейской операциях. 5-й батальон, собранный из той же восстановленной 152-й бригады, участвовал в высадке на Сицилию, наступлении с юга Италии и боях в Западной Европе.

6-й и 7-й батальоны — батальоны второго эшелона Территориальной армии в составе Сифортских хайлендеров. 6-й батальон был в составе   и участвовал в боях на Сицилии, Апеннинах и Западной Европе. 7-й батальон служил сначала в составе  , а потом и в  ; участвовал в операции «Эпсом».

Послевоенные годы 
7 февраля 1961 года полк Сифортских хайлендеров объединён с полком  в полк .

Воинские почести 

По британским традициям, воинские почести присваиваются тем частям, которые проявили себя в различных боях, и представляют собой нанесение символического названия сражения на штандарт полка. Полку Сифортских хайлендеров присвоены следующие почести (жирным выделены почести обеих мировых войн, нанесённые на штандарты):

 Early Wars: Carnatic, Mysore, South Africa 1835, Egypt 1882, Tel-El-Kebir, Chitral, Khartoum, Atbara, Paardeberg, South Africa 1899-1902
 The Great War:  Le Cateau, Retreat from Mons, Marne 1914 '18 Aisne 1914, La Bassée 1914, Armentières 1914, Festubert 1914 '15, Givenchy 1914, Neuve Chapelle, Ypres 1915 '17 '18, St. Julien, Frezenberg, Bellewaarde, Aubers, Loos, Somme 1916 '18, Albert 1916, Bazentin, Delville Wood, Pozières, Flers-Courcelette, Le Transloy, Ancre Heights, Ancre 1916, Arras 1917 '18, Vimy 1917, Scarpe 1917 '18, Arleux, Pilckem, Menin Road, Polygon Wood, Broodseinde, Poelcapelle, Passchendaele, Cambrai 1917 '18, St. Quentin, Bapaume 1918, Lys, Estaires, Messines 1918, Hazebrouck, Bailleul, Kemmel, Béthune, Soissonnais-Ourcq, Tardenois, Drocourt-Quéant, Hindenburg Line, Courtrai, Selle, Valenciennes,  France and Flanders 1914-18, Macedonia 1917-18, Megiddo, Sharon, Palestine 1918, Tigris 1916, Kut al Amara 1917, Baghdad, Mesopotamia 1915-18
 The Second World War:  Ypres-Comines Canal, Somme 1940, Withdrawal to Seine, St. Valery-en-Caux, Odon, Cheux, Caen, Troarn, Mont Pincon, Quarry Hill, Falaise, Falaise Road, Dives Crossing, La Vie Crossing, Lisieux, Nederrijn, Best, Le Havre, Lower Maas, Meijel, Venlo Pocket, Ourthe, Rhineland, Reichswald, Goch, Moyland, Rhine, Uelzen, Artlenberg, North-West Europe 1940 '44-45, El Alamein, Advance to Tripoli, Mareth, Wadi Zigzaou, Akarit, Djebel Roumana, North Africa 1942-43, Landing in Sicily, Augusta, Francoforte, Adrano, Sferro Hills, Sicily 1943, Garigliano Crossing, Anzio, Italy 1943-44, Madagascar, Middle East 1942, Imphal, Shenam Pass, Litan, Tengnoupal, Burma 1942-44

Известные военнослужащие

Командиры полка 
С 1881 по 1961 годы полком командовали следующие лица:
 1881—1893 (1-й батальон): генерал сэр 
 1881—1885 (2-й батальон): фельдмаршал сэр 
 1893—1897: генерал сэр 
 1897—1907: генерал сэр  Алисон
 1907—1911: генерал-лейтенант Мостин де ла Пур Бересфорд ()
 1911—1914: генерал сэр 
 1914—1924: генерал-майор сэр Роберт Хантер Мюррей ()
 1924—1931: генерал-майор сэр 
 1931—1939: генерал-майор сэр 
 1939—1947: генерал-лейтенант сэр Уильям Монтгомери Томсон
 1947—1957: генерал-майор сэр Джон Эмилиус Лори ()
 1957—1961: фельдмаршал сэр Джеймс Касселс

Почётные полковники 
 1881—1884: полковник принц Леопольд, герцог Олбани
 1905—1917: генерал принц Карл Эдуард, герцог Олбани (лишён всех британских наград и титулов в 1917 году)
 1920: фельдмаршал Эдуард VIII

Кавалеры креста Виктории 

 , 78-й полк, 1857 год, восстание сипаев
 , 78-й полк, 1857 год, восстание сипаев
 Герберт Макферсон, 78-й полк, 1857 год, восстание сипаев
 , 78-й полк, 1857 год, восстание сипаев
 , 78-й полк, 1857 год, восстание сипаев
 , 78-й полк, 1857 год, восстание сипаев
 , 78-й полк, 1857 год, восстание сипаев
 , 78-й полк, 1857 год, восстание сипаев
 , 72-й полк, 1858, восстание сипаев
 , 72-й полк, 1879, Афганистан
 , Сифортские хайлендеры, 1900, Ашанти
 , 1-й батальон, 1916, Первая мировая война
 , 2-й батальон, 1916, Первая мировая война
 , 1-й батальон, 1917, Первая мировая война
 , 2-й батальон, 1917, Первая мировая война
 , 6-й батальон, 1917, Первая мировая война
 , 5-й батальон, 1917, Первая мировая война
 , 4-й батальон, 1918, Первая мировая война

Прочие 
  — субалтерн-офицер, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами

См. также

Примечания

Литература 

 

Пехотные полки Великобритании
Воинские части и формирования, созданные в 1881 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1961 году